Brünings ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Brünings (1736–1805), auch Christiaan Brunings, deutsch-niederländischer Wasserbauingenieur
 Johann Dietrich Brünings (1808–1870), deutscher Schauspieler, siehe Karl Brüning (Schauspieler)
 Theodor Brünings (1839–1903), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Wilhelm Brünings (1876–1958), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch
 Brüning
 Brünning